Ипсуич (или Ипсвич, ) — города в Великобритании, Австралии и США.

 Ипсуич — город в Великобритании, центр графства Саффолк.
 Ипсуич — город в штате Квинсленд (Австралия).
 Ипсуич (Ipswich) — городок в штате Массачусетс (США).
 Ипсуич (Ipswich) — посёлок городского типа в штате Южная Дакота (США).

См. также 
 Ипсвич Таун